Dayr al-Balah of Deir al-Balah (Arabisch: دير البلح, Dayr al Balaḩ) is een Palestijnse stad op in de Gazastrook.

Stad in Palestina
Gazastrook